Chez nous (1978), Zweedse film uit 1978
 Chez Nous (2013), Nederlandse film uit 2013
 Chez nous (2017), Frans-Belgische film uit 2017
 Chez nous (lied), lied van Dominique Walter voor het Eurovisie Songfestival 1966